Guglielmo III del Monferrato (970-1042) – marchese del Monferrato dal 991 alla morte
 Guglielmo III (...-1092) – vescovo di Torino
 Guglielmo III di Sicilia (Guglielmo III d'Altavilla; ... – 1198 ca.) – re di Sicilia dal 20 febbraio al 25 dicembre 1194
 Guglielmo III di Narbona (1370-1424) – visconte di Narbona (come Guglielmo III, 1397-1424) e giudice di Arborea (come Guglielmo II, 1407-1420)
 Guglielmo III d'Inghilterra (Guglielmo III d'Orange; 1650-1702) – re d'Inghilterra, Principe d'Orange, Conte di Nassau e Barone di Breda dalla sua nascita, Statolder delle Province Unite dal 28 giugno 1672, re d'Inghilterra e d'Irlanda dal 13 febbraio 1689 e re di Scozia dall'11 aprile 1689, in tutti i casi fino alla morte 
 Guglielmo III dei Paesi Bassi (1817-1890) – re dei Paesi Bassi e Granduca di Lussemburgo